Ölzelt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ölzelt (1817–1875), österreichischer Baumeister
 Franz Ölzelt (1887–1963), österreichischer Politiker (CSP)